Symphonie steht für
 Sinfonie, ein mehrsätziges Orchesterwerk
 Symphonie (Satellit), ein deutsch-französisches Nachrichtensatellitenprogramm
 Symphonie (Lied), ein Lied der Band Silbermond aus dem Jahr 2004

Siehe auch:
 Symphony
 Symphonia